«Мотор» — название ряда футбольных клубов:

* «Мотор» — Люблин, Польша.
 «Мотор» — Междуреченск, СССР.
 «Мотор» — Пролетарск, СССР.
 «Мотор» — «Торпедо» Владимир в 1969—1972 годах.
 «Мотор» — «Шахтёр» Прокопьевск в 1994—1996 годах.
 «Мотор» — «Заря-КАДВИ» Калуга в 1979 году.

См. также 
 «Мотор Йена» (SC Motor Jena) — «Карл Цейсс» Йена в 1951—1966 годах.

Примечания